

Patronymes 
Plaksine (masculin ; ) ou Plaksina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Konstantin Plaksine (* 1990), joueur de hockey sur glace russe.
Patronyme russe
Patronyme juif